Municipio de Wayne puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wayne (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Wayne (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Wayne (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Wayne (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Wayne (condado de DuPage, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DuPage.
 Municipio de Wayne (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Wayne (condado de Bartholomew, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Bartholomew.
 Municipio de Wayne (condado de Fulton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Wayne (condado de Hamilton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Wayne (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Wayne (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Wayne (condado de Jay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jay.
 Municipio de Wayne (condado de Kosciusko, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Wayne (condado de Marion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Wayne (condado de Montgomery, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Wayne (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Wayne (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Wayne (condado de Randolph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Wayne (condado de Starke, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Starke.
 Municipio de Wayne (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Wayne (condado de Wayne, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Wayne (condado de Henry, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Wayne (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Wayne (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Wayne (condado de Monroe, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Wayne (condado de Doniphan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Doniphan.
 Municipio de Wayne (condado de Edwards, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Edwards.
 Municipio de Wayne (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Wayne (condado de Bollinger, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bollinger.
 Municipio de Wayne (condado de Buchanan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Wayne (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Wayne (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Passaic.
 Municipio de Wayne (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Wayne (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Wayne (condado de Auglaize, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Auglaize.
 Municipio de Wayne (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Wayne (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Wayne (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Wayne (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.
 Municipio de Wayne (condado de Clinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Wayne (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Wayne (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de Wayne (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Wayne (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Wayne (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Wayne (condado de Mercer, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Wayne (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Wayne (condado de Montgomery, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Wayne (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Wayne (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Wayne (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Wayne (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Wayne (condado de Warren, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Wayne (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Wayne (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Wayne (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Wayne (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Wayne (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Wayne (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Wayne (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Wayne (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Wayne (condado de Mifflin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mifflin.
 Municipio de Wayne (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.